Il singolare del torneo di tennis Athens Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Pérez Roldán che ha battuto in finale Tore Meinecke 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Tarik Benhabiles (primo turno)
 Horst Skoff (quarti di finale)
 Eduardo Bengoechea (primo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (campione)

 Marián Vajda (quarti di finale)
 Alberto Tous (secondo turno)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Diego Pérez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Athens Open 1987